Bar Omega (ou Omegabaars en néerlandais) est une variété de poisson élevée par le biologiste et pisciculteur Stijn Van Hoestenberghe dans une ferme d'aquaculture flamande.

Le Bar Omega est un bar d’eau douce, omnivore, originaire des billabongs de Brisbane (en Australie) et élevé à Kruishoutem (Flandre-Orientale).
Sa nourriture est exclusivement végétale (céréales, algues, microalgues et graines oléagineuses telles que soja, maïs et lin), sans farine, huile de poisson ou antibiotique.

Ce poisson est écologiquement respectueux et est généralement présenté comme un poisson durable.

Il est vendu, notamment, fumé.

Références

Lien externe 
Site officiel : https://www.omegabaars.be/

Spécialité culinaire flamande